Rotel (jap. , Rōteru kabushiki kaisha) ist ein japanisches, 1957 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Seit 2005 gehört Rotel der Grand Green Ltd. Hong Kong.

Das Unternehmen stellt hochwertige, meist audiophile Unterhaltungselektronik her, darunter Verstärker, CD-Spieler und Heimkinogeräte. Die Produkte werden wegen ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses im High-End Segment geschätzt.

Weblinks 
 Website von Rotel
 Klassische HiFi-Geräte der Firma ROTEL

Audiotechnikhersteller
Hardwarehersteller (Japan)
Elektronikhersteller
Unternehmen (Shibuya)